Прире́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Иванове:
 1-я Приречная улица.
 2-я Приречная улица.
 3-я Приречная улица.
 4-я Приречная улица.
 Приречная улица — улица в Москве.
 Приречная улица — улица в Томске.
 Приречная улица — улица в Улан-Удэ.

Украина 
 Приречная улица — улица в Киеве.
 Приречная улица — улица в Николаеве.